Таванг () — округ на крайнем западе индийского штата Аруначал-Прадеш. Своё название округ получил от буддийского монастыря Таванг-гомпа. Образован в 1984 году из части территории округа Западный Каменг. Административный центр — город Таванг. Площадь округа — 2085 км².

На западе округ граничит с Бутаном, на севере — с Тибетом, на юге — с округом Западный Каменг. По данным всеиндийской переписи 2001 года население округа составляло 38 924 человек. Уровень грамотности взрослого населения составлял 47,3 %, что ниже среднеиндийского уровня (59,5 %). Доля городского населения составляла 21,5 %.

Округ состоит из 196 деревень. Карта округа опубликована на официальной странице .

Через бутанскую границу имеются переходы и дороги в сторону Трашиянгце и монастыря Гом-кора.

В округе много буддийских монастырей и святых мест, самый знаменитый из них — Таванг-гомпа. Известен также монастырь Таванг-Такцанг, где останавливался Падмасамбхава.

Политическое значение 
Ранее Таванг входил в Тибет. В 1914 году англичане определили линию Мак-Магона для разграничения Индии и Тибета, которая была принята во время переговоров в Симла. 15 февраля 1951 в Таванге индийские власти создали административный центр. Были организованы выборы и созданы органы местного управления для народа монпа.

В 1962 году Китай начал пограничную войну с Индией, в ходе которой занял Таванг. Однако после одностороннего прекращения войны со стороны китайцев индийские власти снова вернулись в Таванг, китайские войска удерживали район полгода.

Китай продолжает выражать протесты по поводу господства Индии на этой территории.
В 2009 году тема Таванга вновь поднималась при встрече премьер-министров Индии и Китая в Таиланде.

Ссылки 
 Официальная страница округа Таванг
 Округ Таванг на странице штата Аруначал-Прадеш
 Legendary beginnings about the Tawang monastery
 Buddhism adds richness to the paradise of Tawang
 Trekkers’ paradise
 The lines nations draw
 Young Buddhist monks lead insular lives in India
 The mysteries of an unspoiled place Arunachal Pradesh
 Фотографии

Округа Аруначал-Прадеш